Francja:
 Braux – gmina w regionie Burgundia
 Braux – gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Braux – gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Braux-le-Châtel – gmina
 Braux-Sainte-Cohière – gmina
 Braux-Saint-Remy – gmina

Zobacz też:
 Breau
 Breaux
 Bro